Osoby o tym nazwisku:
 Ádám Szalai – węgierski piłkarz
 Annamária Szalai – węgierska dziennikarka i polityk
 József Szalai –  węgierski gimnastyk, olimpijczyk
 Tamás Szalai – węgierski piłkarz